Montagnanesi – abitanti di Montagnana Pistoiese
Montagnanesi – abitanti di Montagnana